La Jagua del Pilar kan syfta på:

Colombia 

 La Jagua del Pilar (kommun), La Guajira, 
 La Jagua del Pilar (ort), La Guajira,